Победительницами стали зимбабвийка Кара Блэк и американка Лизель Хубер, которые в финале обыграли американку Лизу Реймонд и австралийку Саманту Стосур со счётом 6-3, 7-6(6).

Ни одна из прошлогодних чемпионок не смогла пройти на турнире далеко: россиянка Динара Сафина вообще не принимала участие в парных соревнованиях и участвовала только в одиночном разряде, а француженка Натали Деши в паре с австралийкой Кейси Дельаквой выбывала из соревнований уже в первом раунде.

Сеянные 

  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Титул)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббс (Первый раунд)
  Чжань Юнжань /  Чжуан Цзяжун (Первый раунд)
  Катарина Среботник /  Ай Сугияма (Полуфинал)
  Анабель Медина Гарригес /  Вирхиния Руано Паскуаль (Полуфинал)
  Виктория Азаренко /  Шахар Пеер (Первый раунд)
  Алена Бондаренко /  Катерина Бондаренко (Третий раунд)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе ''(Четвертьфинал)

<li>  Натали Деши /  Кейси Деллакква (Первый раунд)
<li>  Лиза Реймонд /  Саманта Стосур (Финал)
<li>  Жанетт Гусарова /  Пэн Шуай (Третий раунд)
<li>  Ивета Бенешова /  Галина Воскобоева (Второй раунд)
<li>  Елена Веснина /  Вера Звонарёва (Второй раунд)
<li>  Нурия Льягостера Вивес /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Второй раунд)
<li>  Мария Кириленко /  Флавия Пеннетта (Первый раунд)
<li>  Ева Грдинова /  Владимира Углиржова (Первый раунд)

Сетка

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые